

Geografia
Marat – comune del dipartimento del Puy-de-Dôme (Francia)

Onomastica
Marat – forma tatara del nome proprio di persona Murad

Persone
David Marat (David de Boudry, 1756-1821) – precettore e grammatico francese, attivo in Russia, figlio di Jean-Baptiste Marat
Jean-Baptiste Marat (1704-1783) – pittore e pedagogo genovese, padre di Jean-Paul Marat
Jean-Paul Marat (1743-1793) – politico e rivoluzionario francese, figlio di Jean-Baptiste Marat